Chevrelet Camaro peut désigner :
 Chevrolet Camaro, une automobile de type pony car construite par General Motors de 1967 à 2002 ;
 Chevrolet Camaro, la Chevrolet Camaro de première génération apparue en 1966 ;
 Chevrolet Camaro Yenko, une voiture produite par Chevrolet et modifiée par Yenko Chevrolet, de 1967 à 1969 ;
 Chevrolet Camaro, la Chevrolet Camaro de deuxième génération produite de 1970 à 1981 ;
 Chevrolet Camaro 45th Anniversary, une série spéciale de la cinquième génération de Chevrolet Camaro, produite en 2012 à l'occasion des 45 ans de la première Camaro ;
 Chevrolet Camaro, la Chevrolet Camaro de troisième génération a été produite par le constructeur automobile américain Chevrolet pour les années modèles 1982 à 1992 ;
 Chevrolet Camaro, la quatrième génération de la Camaro a été produite par le constructeur automobile américain Chevrolet pour les années modèles 1993 à 2002 ;
 Chevrolet Camaro, la cinquième génération de la Camaro a été fabriquée par le constructeur automobile américain Chevrolet de 2010 à 2015 ;
 Chevrolet Camaro (sixième génération), à partir de 2015.